De zeventiende editie van het ATP-toernooi van Santiago werd gehouden van 1 tot 7 februari 2010 in het Chileense Santiago en maakte deel uit van de ATP World Tour 250. De officiële benaming van het toernooi is de Movistar Open.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Viña del Mar
Vina del Mar